Ла Плајита има више значења:

 Ла Плајита (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плајита, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плајита (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плајита (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плајита (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плајита (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Плајита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику